Flynn Jones es un personaje de la serie original de Disney Channel Shake It Up (serie de televisión) que es interpretado por el actor infantil estadounidense Davis Cleveland. Es el hermano menor de CeCe (Bella Thorne) y es el hijo de Gerogia Jones (Anita Barone) y de J.J. Jones (Matthew Glave).

Personalidad 

Flynn es muy travieso, aventurero y le encanta hacer diferentes tipos de cosas como Karate y hacer actos de magia, también le encanta comer tocino y beber comidas energéticas. Cada vez que suena el timbre de la puerta la abre y grita !Yo voy mamá!, él se asusta cuando ve películas de terror y otra cosa que le gusta es que cuando no hay nadie en casa corre con su ropa interior como lo muestra en "Kick It Up".

Referencias

Enlaces externos 
 Wiki de Shake It Up (en inglés)
  (en español)

Personajes de Shake It Up